Den Namen Weikertschlag tragen folgende Orte:

 die Katastralgemeinde Weikertschlag (Gemeinde Bad Großpertholz) in Niederösterreich
 die Katastralgemeinde Weikertschlag an der Thaya der Gemeinde Raabs an der Thaya in Niederösterreich